Příjmení Kolátor nese více lidí:
 Václav Kolátor (1899–1983), český architekt
 Vladimír Kolátor (1903–1986), český divadelní režisér, dramaturg, autor a překladatel, kritik, historik, kameraman

Související články 
 Kolatura

Externí odkazy